Tália - uma das nove musas da mitologia grega
Thalia (botânica) - um gênero de plantas da família Marantaceae
23 Thalia, asteroide
Ou ainda:
 Thalía - cantora e atriz mexicana
Thalía (álbum de 1990)
Thalía (álbum de 2002)
Thalía (álbum de 2003)

Veja também 
Tália (desambiguação)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos